|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2004 vond plaats van 20 tot en met 26 september 2004 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de achtste editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Peking 2004. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Beijing Tennis Center.

Een week eerder had het ATP-toernooi van Peking 2004 daar plaatsgevonden.

Een bijzonder aspect van dit toernooi is dat er ook gemengd dubbelspel werd gespeeld. Dit was evenwel slechts een demonstratietoernooi. De Zwitserse Emmanuelle Gagliardi won zowel het vrouwendubbelspel (samen met Dinara Safina) als het gemengd dubbelspel (met Tripp Phillips aan haar zijde).

Enkelspel 
Titelhoudster Jelena Dementjeva was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in drie sets. Williams wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Peking op haar naam te schrijven. Het was haar 25e WTA-titel, de tweede van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Émilie Loit en Nicole Pratt had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Pratt was, samen met Tamarine Tanasugarn, het eerste reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Gisela Dulko en María Vento-Kabchi.

Het ongeplaatste duo Emmanuelle Gagliardi en Dinara Safina won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Zuid-Amerikaanse koppel Gisela Dulko en María Vento-Kabchi in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Zwitserse Gagliardi had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Russin Safina geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Gemengd dubbelspel 
Dit was een demonstratietoernooi, dat werd georganiseerd ter gelegenheid van de eerste WTA/ATP-gecombineerde editie van het China Open. Het werd gehouden van 22 tot en met 25 september 2004. Er waren geen ranglijstpunten te verdienen, maar er was wel een (bescheiden) prijzengeld van $6.000. Er werd gespeeld om twee gewonnen sets, met de laatste set vervangen door een match-tiebreak (een methode die pas in 2006 in officiële toernooien zou worden toegepast).

Het eerste reekshoofd, Sun Tiantian en Graydon Oliver, strandde in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Emmanuelle Gagliardi (Zwitserland) en Tripp Phillips (VS) won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Jill Craybas en Justin Gimelstob in twee sets.

Geplaatste teams 
1 Peildatum ranglijst: 13 september voor de vrouwen, 20 september voor de mannen.

Prijzengeld

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Peking 2004
Peking